Kirkeløkke ist der Familienname folgender Personen:

 Knud Kirkeløkke (1892–1976), dänischer Turner 
 Niclas Kirkeløkke (* 1994), dänischer Handballspieler